Double Flower FA (celým názvem: Double Flower Football Association; ) je čínský fotbalový klub, který sídlí ve zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky Hongkongu.

Založen byl v roce 1979. Jedná se o dvojnásobného vítěze hongkongské nejvyšší fotbalové soutěže. Na mezinárodní scéně klub účinkoval celkem čtyřikrát. Dvakrát byla účast v Asijském mistrovství klubů (4 zápasy, 0 výher, 0 remíz, 4 prohry, skóre 2:16) a dvakrát byla v Poháru vítězů pohárů AFC (6 zápasů, 3 výhry, 0 remíz, 3 prohry, skóre 12:10). Od sezóny 2003/04 působí v hongkongské druhé nejvyšší fotbalové soutěži.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Po Kong Village Road Park s kapacitou 1 000 diváků.

Historické názvy 

 1979 – Double Flower FA (Double Flower Football Association)
 1988 – Lai Sun Double Flower FA (Lai Sun Double Flower Football Association)
 1989 – Double Flower FA (Double Flower Football Association)
 1991 – Instant-Dict FC (Instant-Dict Football Club)
 2001 – Double Flower FA (Double Flower Football Association)
 2009 – Advance Double Flower FA (Advance Double Flower Football Association)
 2011 – Double Flower FA (Double Flower Football Association)

Získané trofeje 

 Hong Kong First Division League ( 2× )
 1995/96, 1997/98
 Hong Kong FA Cup ( 4× )
 1988/89, 1996/97, 1997/98, 2000/01

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1982–1985: Hong Kong Second Division League
 1985–2003: Hong Kong First Division League
 2003–2014: Hong Kong Second Division League
 2014– : Hong Kong First Division League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1995/96: Instant-Dict (vítěz finálové skupiny) ve finále zvítězil nad South China (vítěz základní části) poměrem 1:0.
 1996/97: Instant-Dict (vítěz základní části) ve finále prohrál s South China (vítěz finálové skupiny) poměrem 2:3 po prodloužení.
 2000/01: Instant-Dict (vítěz finálové skupiny) ve finále prohrál s Happy Valley (vítěz základní části) poměrem 0:1.

Účast v asijských pohárech 

Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu, wildstat.ru 

Hongkongské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1979